Александр Нарышкин:
 Нарышкин, Александр Александрович (1726—1795) — действительный тайный советник, обер-шенк, сенатор, кавалер ордена Андрея Первозванного.
 Нарышкин, Александр Алексеевич (1839—1916) — российский общественный и государственный деятель.
 Нарышкин, Александр Иванович (1735—1782) — российский государственный деятель, тайный советник, камергер.
 
 Нарышкин, Александр Петрович  (1857—1921) — вице-губернатор Забайкальской области.